El topónimo Sutjeska puede corresponder a cualquiera de los siguientes artículos:

 Sutjeska (Serbia); una localidad de Voivodina, en Serbia.
 Río Sutjeska; un río de 35 km en Bosnia y Herzegovina.
 Parque nacional Sutjeska; un parque nacional atravesado por el río anterior.
 Batalla del Sutjeska; una batalla de la Segunda Guerra Mundial desarrollada en torno al río homónimo.
 Sutjeska (película); una película que narra el episodio histórico anterior, titulada en castellano La quinta ofensiva.
 FK Sutjeska Nikšić; un equipo de fútbol de la ciudad de Nikšić, en Montenegro.